Le terme de lutte peut faire référence à plusieurs sports : 
 la lutte proprement dite, et ses variantes comme la lutte féminine, gréco-romaine ou libre, regroupées avec certains arts martiaux sous le vocable de lutte sportive ; 
 un certain nombre de sports traditionnels nationaux, tels que la lutte suisse, turque, sénégalaise, mongole… ;
 le catch, appelé lutte professionnelle en Amérique du Nord ;
 la lutte contact, de codification plus récente ;
 la lutte dans la boue, variante féminine de lutte disputée dans de la boue, comme son nom l’indique, à vocation de divertissement plus que sportive.

De plus, de nombreuses expressions intègrent le mot « lutte », dans son sens d’opposition active ou de combat, ou parfois dans un sens dérivé de prévention :
 la lutte des classes est un concept social particulièrement développé par Karl Marx ;
 Lutte ouvrière est le nom d’un parti trotskiste français et de sa publication hebdomadaire. Lutte de classe étant une revue publiée par ce même parti ; 
Lutte révolutionnaire est un groupe armé d’extrême gauche grec ;
 Lutte unie est une organisation marxiste clandestine active au Kurdistan d'Irak ;
 le concept de lutte armée, désignant l’utilisation de moyens d’action militaires illégaux ;
 la lutte anti-sous-marine et la lutte antiaérienne, dans le domaine militaire proprement dit ; 
 la lutte antimicrobienne ; 
 la lutte biologique et la lutte intégrée, en agriculture ; 
 la lutte contre l’incendie ;
 la lutte contre les sectes ;
 la lutte anti-graffiti ;
 la lutte contre le racket en Côte d’Ivoire en particulier ; 
 la Lutte du sacerdoce et de l'Empire est un épisode historique des débuts de la chrétienté.

Toponyme 
 De Lutte, village néerlandais d'Overijssel